Клюки-фон-Клугенау — фамилия:

 Клюки-фон-Клугенау, Александр Александрович (1881—1967) — русский военный, полковник лейб-гвардии Конного полка.
 Клюки-фон-Клугенау, Франц Карлович (1791—1851) — русский военачальник.
 Клюки-фон-Клугенау, Ольга Михайловна (ур. графиня Толстая, 1890—1965) — дочь графа М. П. Толстого, жена А. А. Клюки-фон-Клугенау.